Aestabdella är ett släkte av ringmaskar. Aestabdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fiskiglar
Aestabdella